DKE steht für:
 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, deutsche Normungsorganisation
 Dunning-Kruger-Effekt, ein psychologisches Phänomen, benannt nach seinen Entdeckern
 Deutscher Kleinempfänger, siehe Volksempfänger

Abkürzung